Ліндсі Девенпорт і Мері Джо Фернандес були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Девенпорт - з Наташою Звєрєвою, а Фернандес - з Катріною Адамс.

Адамс і Фернандес програли у чвертьфіналі парі Сабін Аппельманс і Міріам Ореманс.

Джиджі Фернандес і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши пару Девенпорт і Звєрєва з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
 Ліндсі Девенпорт /  Наташа Звєрєва (фінал)
 Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (1-ше коло)
 Катріна Адамс /  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Sydney International 1997 Women's Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд